Куангнам - провинция в центральной части Вьетнама.
 Куангнам - вьетнамский футбольный клуб.